Станич () — фамилия. Известные носители:
 Станич, Бранислав (род. 1988) — сербский футболист.
 Станич, Войо (род. 1924) — черногорский художник и скульптор.
 Станич, Дарко (род. 1978) — сербский гандболист, вратарь македонского клуба «Металлург» (Скопье) и сборной Сербии.
 Станич, Илия (род. 1945) — агент югославской службы безопасности УДБА.
 Станич, Марио (род. 1972) — югославский и хорватский футболист.
 Станич, Срджан (род. 1982) — сербский футболист.